Cane ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cane (Arizona)
 Cane (North Carolina)
 Cane Beds (Arizona)
 Cane Brake (North Carolina)
 Cane Hill (Missouri) (Missouri)
 Cane Junction (Texas)
 Cane Ridge (Tennessee)
 Cane Savannah (South Carolina)
 Cane Springs (Kentucky)
 Cane Valley (Kentucky)

Sonstiges:
 Cane River, Fluss in Louisiana
 Cane (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Das englische Wort für Zuckerrohr bzw. Rohrstock
 Einen männlichen und einen weiblichen Vornamen

Personen:
 Alessandro Cane (1945–2010), italienischer Fernsehregisseur
 Hozan Canê (* 1971), deutsch-kurdische Sängerin
 Louis Cane (* 1943), französischer Maler und Bildhauer
 Mark A. Cane (* 1944), US-amerikanischer Meteorologe
 Sam Cane (* 1992), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 William Cane, Autor des Bestsellers "The Art of Kissing" (1991)

CANE steht als Abkürzung für:
 Campaign Against Nuclear Energy, australische Anti-Atomkraft-Organisation
 Classical Association of New England, Fachverband von Altertumswissenschaftlern in Neuengland

im NRHP gelistete Objekte:
 Cane Hill Battlefield, in Cane Hill, Arkansas, ID-Nr. 94000132
 Cane Hill Road Bridge, in Prairie Grove, Arkansas, ID-Nr. 09001261
 Cane Patch, in Everglades City, Florida, ID-Nr. 96001179
 Cane Ridge Cumberland Presbyterian Church, in Antioch, Tennessee, ID-Nr. 76001770
 Cane Ridge Meeting House, in Paris, Kentucky, ID-Nr. 72001616
 Cane Ridge Rural Historic District, in Paris, Kentucky, ID-Nr. 02001463
 Cane River Creole National Historical Park, in Natchez, Louisiana, ID-Nr. 01000226
 Cane Springs Primitive Baptist Church, in College Hill, Kentucky, ID-Nr. 78001381

Siehe auch:
 Paolo Canè
 Du Cane
 Cain
 Caine
 Kane

Abkürzung